Пизониано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.

Население составляет 792 человека (2008 г.), плотность населения составляет 60 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 20. Телефонный код — 06.

Покровительницей коммуны почитается святая Виктория, празднование 9 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://web.tiscali.it/pisoniano

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики